I’m Your Baby Tonight — третий студийный альбом американской певицы Уитни Хьюстон, выпущенный 6 ноября 1990 года. Два сингла — «I’m Your Baby Tonight» и «All the Man That I Need» — стали № 1 в чарте Billboard Hot 100. Альбом получил множество номинаций и наград, включая Billboard Music Awards. Три песни с альбома были номинированы на Грэмми, причём три года подряд (1991, 1992, 1993); две из них в категории Лучшее женское вокальное поп-исполнение. Диск имел коммерческий успех и получил четырёхкратный платиновый статус RIAA.

История 
В США I’m Your Baby Tonight дебютировал 24 ноября 1990 года на 22 месте в основном альбомном хит-параде Billboard 200. На вторую неделю он достиг № 5, а через неделю № 3. Альбом провёл 22 недели в top-10 этого чарта (а всего 51 неделю). Он также дебютировал 1 декабря 1990 года на № 10 в соул-чарте Billboard Top R&B Albums, и достиг в нём № 1 спустя три недели. Альбом оставался на вершине соул-чарта 8 недель с перерывами), а всего пробыл 53 недели в нём. Благодаря такому успеху он стал соул-альбомом № 1 (#1 R&B Album) по итогам всего 1991 года (1991’s Billboard Year-End Charts). Альбом 5 апреля 1995 года был сертифицирован в четырёхкратном платиновом статусе Recording Industry Association of America и затем по данным Nielson SoundScan с мая 1991 по 2009 было продано 1 728 000 экземпляров в США.

Альбом стал популярным во всём мире, хотя и не достиг величины продаж предыдущих дисков Уитни. В Великобритании он дебютировал 17 ноября 1990 года на № 6 в UK Albums Chart и позднее достиг № 4 (через 9 недель). Британская организация British Phonographic Industry сертифицировала его в платиновом статусе за тираж 300 000 экземпляров 1 ноября 1990. В Германии альбом достиг № 3 в Media Control Albums Chart, получив платиновую сертификацию за тираж 500 000 экземпляров Bundesverband Musikindustrie в 1991 году. Он также достиг лучшей пятёрки альбомов в таких странах, как Австрия, Норвегия, Швеция и Швейцария. Всего в мире было продано около 12 млн экземпляров.

Список композиций

Чарты

Еженедельные чарты

Годовые чарты

Сертификации

Синглы 

Примечание: A^ В Германии «My Name Is Not Susan» был на № 57 в 1991 и повторно на № 52 в 1998 году.

Награды и номинации

American Black Achievement Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;"|1991 || Уитни Хьюстон || The Music Award || 
|-

American Music Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="5"|1992 || rowspan="2"| Уитни Хьюстон || Favorite Pop/Rock Female Artist || 
|-
|Favorite Soul/R&B Female Artist || 
|-
| I’m Your Baby Tonight || Favorite Soul/R&B Album || 
|-
| Уитни Хьюстон || Favorite Adult Contemporary Artist || 
|-
| I’m Your Baby Tonight || Favorite Adult Contemporary Album || 
|-

Billboard Music Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="8"|1991 || rowspan="4"| Уитни Хьюстон || |Top Pop Album Artists — Female || 
|-
| Top Pop Singles Artist || 
|-
| Top Pop Singles Artist — Female || 
|-
| Top R&B Artist #1 || 
|-
| I’m Your Baby Tonight || Top R&B Album #1 || 
|-
| rowspan="2"| Уитни Хьюстон || Top R&B Album Artist #1 || 
|-
|Top R&B Singles Artist #1 || 
|-
| «All the Man That I Need» || Top Adult Contemporary Single || 
|-

BRIT Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;"|1991 || Whitney Houston || Best International Female Artist || 
|-

Grammy Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;"|1991 || «I’m Your Baby Tonight» || Лучшее женское вокальное поп-исполнение || 
|-
|  style="width:35px; text-align:center;"|1992 || «All the Man That I Need» || Лучшее женское вокальное поп-исполнение || 
|-
|  style="width:35px; text-align:center;"|1993 || «I Belong to You» || Best R&B Vocal Performance, Female || 
|-

 NAACP Image Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="2"|1992 || HBO Presents Welcome Home Heroes with Whitney Houston || Outstanding Variety Series or Special || 
|-
| «I’m Your Baby Tonight» || Outstanding Female Artist || 
|-

 The CableACE Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="2"|1992 || rowspan="2"|HBO Presents Welcome Home Heroes with Whitney Houston || Performance in a Music Special or Series || 
|-
|Music Special || 
|-

 Recording Industry Association of America (RIAA) Awards 

 Soul Train Music Awards 

|-
|  style="width:35px; text-align:center;" rowspan="2"|1992 || I’m Your Baby Tonight'' || Best R&B/Soul Album, Female || 
|-
| «All the Man That I Need» || Best R&B/Soul Single, Female || 
|-

Billboard Magazine Year-End Charts 
Без учёта № 1, которые упомянуты выше.

Примечания 

Альбомы Arista Records
Альбомы Уитни Хьюстон
Альбомы, возглавлявшие Billboard 200
Альбомы, спродюсированные Лютером Вандроссом
Альбомы, спродюсированные Стиви Уандером
Альбомы, спродюсированные Клайвом Дэвисом
Альбомы, спродюсированные Майклом Массером